Dall’Oglio ist der Familienname folgender Personen:

 Domenico Dall’Oglio (~1700–1764), italienischer Violinist und Komponist
 Egidio Dall’Oglio (1705–1784), italienischer Maler
 Giovanni Dall’Oglio (* ?), italienischer Regisseur
 Luca Dall’Oglio (* 1999), Schweizer Unihockeyspieler
 Olivier Dall’Oglio (* 1964), französischer Fußballspieler und -trainer
 Paolo Dall’Oglio (* 1954), italienischer Jesuit